Cambita Garabitos kan syfta på:

Dominikanska republiken 

 Cambita Garabitos (kommun), San Cristóbal, 
 Cambita Garabitos (kommunhuvudort), San Cristóbal,